Plurale di Sentimento

Sentimenti è anche un cognome:

Calciatori
Una famosa famiglia di calciatori formata da cinque fratelli:

Sentimenti (famiglia)
Ennio Sentimenti – calciatore noto come Sentimenti I
Arnaldo Sentimenti – calciatore noto come Sentimenti II
Vittorio Sentimenti – calciatore noto come Sentimenti III
Lucidio Sentimenti – calciatore noto come Sentimenti IV
Primo Sentimenti – calciatore noto come Sentimenti V

Ed un loro cugino di primo grado
Lino Sentimenti

Musica 
 Sentimenti – album di Maria Nazionale del 1999